"Qaumee Taraanah" (قومی ترانہ; "Himno nacional"), también conocido por su íncipit como "Paak sarzameen shaad baad" (پاک سرزمین شاد باد; "Bendita sea la tierra sagrada"), es el himno nacional de Pakistán. Fue adoptado en 1954, año en el que Pakistán se convirtió en república. La letra se debe al poeta pakistaní Abul Asar Hafeez Jullundhri, mientras que la música fue compuesta por Ahmed G. Chagla. La música fue compuesta con anterioridad al texto.

Historia 
En diciembre de 1948, el gobierno Pakistaní estableció National Anthem Committee (NAC) con el fin de la composición del himno nacional Pakistaní. Los miembros del comité eran diferentes políticos, poetas y músicos incluyendo Abdur Rab Nishtar, Ahmad G. Chagla and Hafeez Jullundhri.

En 30 de enero de 1950, cuando el presidente de Indonesia Sukrano fue el primer presidente en visitar Pakistán no había ningún himno nacional. Durante las preparaciones de visita de Shah de Irán incluyeron la necesidad de un himno nacional. En 21 de augusto 1949 gobierno Pakistaní adoptó la música presentada por Ahmad G. Chagla para la visita y fue interpretado primera vez, sin letras al 1 de marzo de 1950 por banda marina Pakistaní.

Al 3 de mayo de 1950, fue interpretado por primera vez en otro país para primer ministro Pakistaní, Liaquat Ali Khan. Hafeez Jullundhri escribió las letras en 1952 y presentó por
primera vez en Radio Pakistan al 13 de agosto de 1954. El himno fue reconocido por el gobierno Pakistaní al 16 de agosto de 1954.

Letra

Véase también
Día de la Independencia de Pakistán

Referencias

Enlaces externos 

 Himno Nacional de Pakistán (Instrumental)
 Pak sarzamin shad bad - fichero MIDI .
 Escuche el himno nacional en itsPakistan - Fichero WMA

Pakistan
Símbolos de Pakistán
Composiciones en si bemol mayor